Sagittiferidae är en familj av plattmaskar som beskrevs av Kostenko och Mamkaev 1990. Enligt Catalogue of Life ingår Sagittiferidae i klassen Acoela, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Sagittiferidae 16 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Plattmaskar
Sagittiferidae